Pietro Bossi ist der Name folgender Personen:

* Pietro Antonio Bossi (1775–1848), italienischer Orgelbauer
 Pietro Luigi Bossi (auch Pietro Allovisio Bossi; 1690–1747/1755), italienischer Stuckateur